Miejscowości w USA:
 Lesterville – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
Gminy w USA:
 Lesterville (ang. Lesterville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds